Kolthoff ist der Familienname folgender Personen:
 Gustaf Kolthoff (1845–1913), schwedischer Ornithologe
 Izaak Kolthoff (1894–1993), niederländisch-US-amerikanischer Chemiker